Orchard bezeichnet:

 Orchard (CMS), ein Web-Content-Management-System
 Orchard Therapeutics, ein an der NASDAQ (ORTX) gelistetes US-amerikanisches Pharmaunternehmen mit Fokus auf Gentherapie
 Operation Orchard, ein israelischer Luftangriff gegen Syrien im Jahr 2007

Namensträger:
 Anthony Edward Orchard (* 1946), australischer Botaniker
 Bernard Orchard (1910–2006), englischer römisch-katholischer Priester, Mönch, Schriftsteller und Bibelgelehrter
 Elizabeth Orchard (* 1985), neuseeländische Triathletin
 Grant Orchard (* 1972/3), britischer Animator
 Simon Orchard (* 1986), australischer Hockeyspieler
 William Arundel Orchard (1867–1961), australischer Organist, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge englischer Herkunft
 William Orchard-Hays (1918–1989), US-amerikanischer Mathematiker Informatiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Orchard (Alabama)
 Orchard (Colorado)
 Orchard (Idaho)
 Orchard (Iowa)
 Orchard (Louisiana)
 Orchard (Nebraska)
 Orchard (Texas)
 Orchard Point (Michigan)
 Orchard Prairie (Washington)
 Orchard Terrace (New York)
 Orchard Valley (Wyoming)
 Orchard View (New Jersey)
 Orchard Village (New York)

 Orchard Township (Wayne County, Illinois)

Siehe auch:
 Orchard Beach